Per Henry Salt si può intendere:
 Henry Salt (1780-1827) – diplomatico, artista, viaggiatore, archeologo ed egittologo britannico
 Henry Stephens Salt (1851-1939) – saggista inglese
 Henry Salt – personaggio del romanzo La fabbrica di cioccolato